Lanesboro ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Lanesboro (Iowa)
 Lanesboro (Minnesota)
 Lanesboro (Pennsylvania)
 Lanesboro (Vermont)

Siehe auch: Lanesborough